Dezyderiusz (imię)
 Dezyderiusz Akwitański – książę Akwitanii
 Dezyderiusz – król Longobardów w latach 757–774
 Dezyderiusz – opat klasztoru na Monte Cassino
 Dezyderiusz – święty chrześcijański, męczennik, zm. w 305 r.
 Dezyderiusz z Vienne – święty chrześcijański, męczennik, zm. w 607 r.